Ла Палма Реал има више значења:

 Ла Палма Реал (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма Реал (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику